Sjuletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sjuletjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (10 ha)
Sjuletjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,51 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn